Это — список дипломатических и консульских представительств в Венгрии. Венгрия была одной из стран социалистического лагеря. После роспуска Организации Варшавского договора, в 1999 году вступила в НАТО и в 2004 годув Европейский Союз, обозначила свои внешнеполитические приоритеты в расширении и украплении связей с США и странами Западной Европы.

Посольства в Будапеште

Консульства в Будапеште

Генеральные консульства

Резиденция посла в Венгрии, расположенная за пределами Венгрии

В Берлине

В Бонне

В Варшаве

В Вене

В Женеве

В Москве

В Париже

В Праге

В Риме

В Сан-Марино

Почётные консульства

В Будапеште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  или

В Веспреме

В Дьёре

В Кечкемете

В Комароме

В Мишкольце

В Надьканиже

В Ньиредьхазе

В Пече

В Сегеде

В Секешфехерваре

В Сигетваре

В Сомбатхее

Примечания 

Дипломатические представительства по принимающим странам